«Хорошие новости» () может означать:

Кино, телевидение и мюзиклы 
  — американский мюзикл 1927 года.
  — американский кинофильм 1930 года.
  — американский кинофильм 1947 года.
  — итальянский кинофильм 1979 года.

  (в оригинале — Good Newwz) — индийский кинофильм 2019 года.
  — британское телешоу (2009—2015).
  — эпизод (2010) телесериала «Безумцы».

Музыка 
Альбомы
  — альбом (2011) Лены.
 Good News — альбом (2020) Megan Thee Stallion.
Песни
  — песня (2020) Мака Миллера.
 Good News — песня (2021) Pop Smoke.

См. также 
 
 Благая весть
 Хорошие
 Новости